Miejscowości w Nepalu:
 Timure (Palpa)
 Timure (Rasuwa)